69 - o ano 69 d.C.
69 (número)
69 (posição sexual)

0069